Gavrilă ist der Familienname folgender Personen:

 Adelina Gavrilă (* 1978), rumänische Leichtathletin
 Ion Gavrilă Ogoranu (1923–2006), rumänischer Freischärler
 Oana Gavrilă (* 1998), rumänische Tennisspielerin
 Ștefan Gavrilă (* 1989), rumänischer Biathlet